Claude Debussy a composé deux morceaux intitulés Rêverie :
 une mélodie, en 1880 ;
 une pièce pour piano, en 1890.